Мітоспорні аскоміцети — таксономічно гетерогенна група аскоміцетів, що характеризуються відсутністю статевих структур (тобто анаморфних грибів, що раніше класифікувалися до відділу недосконалих грибів). У списку наведені роди, що не класифіковані точніше до прийнятої зараз таксономічної класифікації через труднощі ідентифікації. Багато з цих грибів — патогени людини.

 Acremonium
 Acrodontium
 Acrophialophora
 Alatospora
 Anguillospora
 Antennariella
 Aphanocladium
 Aquaphila
 Beltrania
 Berkleasmium
 Beverwykella
 Bispora
 Brachiosphaera
 Brachyconidiella
 Calcarisporium
 Camposporium
 Cancellidium
 Capnobotryella
 Cephaliophora
 Chaetasbolisia
 Chalaropsis
 Cheiromoniliophora
 Cirrenalia
 Cladosterigma
 Clathrosporium
 Colacosiphon
 Coleophoma
 Colispora
 Coniosporium
 Cordana
 Corynespora
 Cryomyces
 Culcitalna
 Curvicladium
 Cytoplea
 Dendrosporium
 Dichotomophthora
 Dictyosporium
 Digitodesmium
 Diplosporonema
 Dischloridium
 Drepanospora
 Duddingtonia
 Eladia
 Ellisembia
 Endoconidioma
 Engyodontium
 Flagellospora
 Floricola
 Fonsecaea
 Friedmanniomyces
 Geniculifera
 Glarea
 Gliocephalis
 Gliomastix
 Glomerobolus
 Goniopila
 Gonytrichum
 Gyoerffyella
 Helminthosporium
 Hemibeltrania
 Hormiactella
 Hormococcus
 Humicola
 Hyphozyma
 Infundibulomyces
 Isthmolongispora
 Kabatina
 Kamatia
 Kendrickiella
 Kirramyces
 Kloeckera
 Knufia
 Kylindria
 Lecophagus
 Lemonniera
 Leptodontidium
 Limaciniaseta
 Linkosia
 Lunulospora
 Macrophoma
 Macrophomina
 Macrophomopsis
 Madurella
 Margaritispora
 Mauginiella
 Memnoniella
 Microsphaeropsis
 Moniliella
 Morinia
 Morrisiella
 Musicillium
 Myxocephala
 Naemospora
 Nakataea
 Neoplaconema
 Neosporidesmium
 Neta
 Ochroconis
 Oosporidium
 Ozonium
 Paliphora
 Papulaspora
 Peltaster
 Phaeoisariopsis
 Phaeomoniella
 Phaeoramularia
 Phaeosclera
 Phaeoseptoria
 Phaeotheca
 Phaeotrichoconis
 Phialemonium
 Phoma
 Plectophomella
 Pleurophoma
 Pleurophragmium
 Polycytella
 Polyschema
 Pseudocladosporium
 Pseudoclathrosphaerina
 Pseudodictyosporium
 Pseudofusarium
 Pseudosigmoidea
 Pseudotaeniolina
 Pseudovirgaria
 Pulchromyces
 Radulidium
 Raffaelea
 Repetophragma
 Retroconis
 Rhizopycnis
 Rhizosphaera
 Rhynchosporium
 Robillarda
 Sarcopodium
 Sarocladium
 Scleroconidioma
 Sclerotium
 Scolecobasidiella
 Scolecobasidium
 Scytalidium
 Sirococcus
 Sirodesmium
 Sirosporium
 Spegazzinia
 Sphaerographium
 Spicellum
 Spirosphaera
 Sporidesmiella Sporidesmina Sporidesmium Stachybotrys Stanjehughesia Stanjemonium Stenellopsis Subulispora Symbiotaphrina Sympodiella Synchaetomella Termitaria Tetrachaetum Tetracladium Thermomyces Tilachlidium Tricellulortus Trichocladium Trichoconis Trichosporonoides Trichothecium Tricladium Tritirachium Trochophora Troposporella Tumularia Verticimonosporium Volucrispora Xenochalara Xylomyces Zalerion Zygophiala''
</div>

Посилання 
 Мітоспорні Ааскоміцети на сайті NCBI.

Аскоміцети